Figueredo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfredo Figueredo (* 1952), kubanischer Volleyballspieler
 Candelaria Figueredo (1852–1914), kubanische Unabhängigkeitskämpferin und Tochter von Pedro Figueredo
 Diego Figueredo (* 1982), paraguayischer Fußballspieler
 Eugenio Figueredo (* 1932), uruguayischer Fußballfunktionär
 Gustavo Figueredo (* 1969), uruguayischer Radsportler
 Hernán Figueredo (* 1985), uruguayischer Fußballspieler
 Jorge Figueredo Fratta (1939–2014), paraguayischer Diplomat
 Mario Figueredo (* 1926), uruguayischer Radrennfahrer
 Máximo Figueredo, uruguayischer Politiker
 Pedro Figueredo (1819–1870), kubanischer Rechtsanwalt und Komponist der Nationalhymne